Die Liste der Schweizer 20-Franken-Gedenkmünzen enthält alle 20-Franken-Silbermünzen der Schweiz.

Einzelnachweise 

Schweizer Gedenkmünze
Schweiz #::20 Franken